Die Nationaldivision 1982/83 war die 69. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den achtzehnten Meistertitel mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Avenir Beggen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1983
Fußballsaison 1982/83